PMA steht für:
 1-Methoxy-2-propylacetat
 Pacific Missionary Aviation, eine Missionsgesellschaft, die in Mikronesien und auf den Philippinen tätig ist
 Palestine Monetary Authority, Zentralbank Palästinas
 Panama Maritime Authority
 Paraglider Manufacturers Association, Verband von Gleitschirmherstellern
 para-Methoxyamphetamin, Ecstasy-Wirkstoff 4-Methoxyamphetamin
 Parts Manufacturer Approval, Genehmigung der amerikanischen Federal Aviation Administration zur Herstellung von Flugzeugteilen
 Patrick mit Absicht, ein deutscher Rapper
 Personen des Mittelalters, Normdatei
 Pharmaceutical Manufacturer Association
 Phorbol-12-myristat-13-acetat, ein Phorboldiester, der zur Aktivierung von Proteinkinase C verwendet wird (heißt auch Tetradecanoyl-Phorbolacetat (TPA))
 Photo Marketing Association International, Organisation und Messeveranstalter,  Las Vegas, Nevada, USA
 phpMyAdmin, PHP-Applikation zur Administration von MySQL-Datenbanken
 Pocket Media Assistant, ein PDA/Multimedia-Player von Archos
 Polizeimeisteranwärter, eine Amtsbezeichnung bei der deutschen Polizei
 Polymethacrylat
 Portable Maintenance Aid, einer Softwarelösung von Boeing zur Analyse und Behebung von Fehlern an Flugzeugen des Herstellers
 Positive Mental Attitude, siehe Positives Denken
 Post-Mortem-Analyse, dient im Projektmanagement zur rückblickenden Verarbeitung von Erfahrungen bei der Durchführung von Projekten
 Premarket approval, ein Prozess der FDA zur Feststellung der Sicherheit und Effektivität von Klasse III Medizinprodukten 
 premotor area, Prämotorisches Areal bzw. Prämotorischer Kortex, ein funktionelles Gebiet der Hirnrinde, siehe Motorcortex#Prämotorische Rinde (PMA/PM/PMC)
 Pressurized Mating Adapter, Kopplungsadapter der internationalen Raumstation ISS
 Print Media Austria AG, Nachfolgerin der Österreichischen Staatsdruckerei
 Print Media Academy, Bürogebäude in Heidelberg
 Program Memory Area, Teil einer CD-R, die noch nicht finalisiert wurde
 Progressive Muskelatrophie
 Projekt Management Austria, österreichische Projektmanagementvereinigung, nationales Mitglied der International Project Management Association
 Flughafen Pemba (Tansania) (IATA-Code), Flughafen auf Pemba, Tansania

pma steht für:
 Paamese (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Paama, Vanuatu

p. m. a. steht für:
 post mortem auctoris

Siehe auch:
 PMA-1

Abkürzung